Канка́н — многозначный термин.

 Канкан — танец.
 Канкан — город в Гвинее.
 Канкан — провинция Гвинеи.
 Канкан — аэропорт, обслуживающий город Канкан.

В кинематографе 
 «Канкан» — фильм 1960 года (США).
 «Канкан» — картина Жоржа Сёра (1889—1890).

 «Канкан в Английском парке» —  Валерьяна Пидпалого.